«Stages» () — шостий альбом і перший триб'ют-альбом британської поп-співачки Мелані Чісхолм. В Британії реліз відбувся 9 вересня 2012. До альбому входять пісні з мюзиклів, що дуже вплинули на кар'єру Мелані .

Список пісень

Чарти та сертифікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мелані Чісхолм 

Альбоми Мелані Чісхолм
Триб'ют-альбоми
Альбоми Red Girl Records